Макси́м Ткаче́нко:
 Ткаченко, Максим Борисович (род. 1992) — российский баскетболист.
 Ткаченко, Максим Николаевич (род. 1983) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.